Il doppio  del Guangzhou International Women's Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Tamarine Tanasugarn e Zhang Shuai erano le detentrici del titolo ma la Tanasugarn non ha partecipato. La Shuai ha fatto coppia con Jaroslava Švedova ma sono state sconfitte al primo turno.

Hsieh Su-wei e Peng Shuai hanno sconfitto in finale Vania King e Galina Voskoboeva per 6-3, 4-6, [12-10].

Teste di serie

  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (campionesse)
  Varvara Lepchenko /  Zheng Saisai (semifinale)

  Vania King /  Galina Voskoboeva (finale)
  Tímea Babos /  Ol'ga Govorcova (quarti di finale)

Wildcard

  Tang Haochen /  Yang Zhaoxuan  (primo turno)

  Liu Chang /  Tian Ran  (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni

WTA Tour 2013
Guangzhou International Women's Open 2013